Krishnamyces är ett släkte av svampar. Krishnamyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Krishnamyces